JavaRebel — плагин для виртуальной машины Java, который позволяет «на лету» перезагружать классы, которые были изменены с момента развёртывания приложения.

Начиная с версии Java 1.4, виртуальная машина Java поддерживает горячую замену классов, которая может использоваться разработчиками, например, для внесений изменений в написанный код во время отладки приложений.
Однако, применение этого свойства было очень ограничено — можно было вносить изменения только в тела методов, но добавление новых методов или полей не поддерживалось.

Поскольку компилятор Java создаёт искусственные переменные и методы для таких объектов, как литералы классов, внутренние классы и т. д., то вышеупомянутое свойство было не настолько удобным в обращении, чем предполагалось.

В свою очередь, Java Rebel является альтернативным решением этой проблемы. Использование этого плагина позволяет делать горячую замену без таких сильных ограничений.

Java Rebel постоянно отслеживает изменения в файловой системе, и, если таковые находятся, то этот плагин обновляет изменённые классы и ресурсы в памяти.

Конечно, этот плагин намного более функциональней, чем простое использования свойства горячей замены в виртуальной машине Java, но у него есть и свои недостатки.

Первое, это то, что всё же существуют ограничения на те объекты, которые этот плагин может обновлять в памяти.

Не поддерживается следующее:

 изменение существующих конструкторов классов;
 статических переменных, методов, классов;
 реализация классами нового(ых) интерфейса(ов).

Например, при добавлении новой переменной в класс и внесении этой переменной в конструктор класса, эта переменная во всех уже существующих классах будет равна null — но это, конечно, понятно.
Статические объекты загружаются в память один раз вместе с классом.

Помимо этого, этот плагин уменьшает производительность системы, на которой происходит процесс горячей замены, поэтому рекомендуется его использовать только в процессе разработки систем.

Несмотря на всё это, JavaRebel существенно снижает время разработки за счёт экономии времени на развёртывание приложения — это особенно касается небольших, но часто вносимых изменений в код приложения и его ресурсов.

Ссылки 
 Домашняя страница JavaRebel
 Первое сообщение о JavaRebel на сервере TheServerSide 

Java Enterprise Edition
Java
Плагины
Программное обеспечение, написанное на Java
Проприетарное программное обеспечение